Swammerdamia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Swammerdamia ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spinnmalar
Swammerdamia